Crosland ou Crossland sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme

Crosland
Alan Crosland (1894-1936), scénariste et producteur américain
Alan Crosland Jr. (1918-2001), monteur et réalisateur américain
Anthony Crosland (1918-1977), homme politique travailliste britannique
 (1922-2006), joueur anglais de football
 (1826-1904), homme politique conservateur britannique
Margaret Crosland, patineuse artistique canadienne
 (1880-1929), joueur anglais de rugby
 (1918-2012), journaliste britannique
 (1815-1868), homme politique libéral britannique
 (1865-1924), auteur et journaliste britannique
 (1835-1908), architecte anglais

Crossland
 (1923-2011), professeur d'ingénierie britannique
 (1844-1916), mycologue anglais
 (1878-1943), zoologiste anglais
 (1827-1881), officier confédéré américain
 (1852-1903), joueur anglais de cricket
, chanteur et parolier américain
, pianiste anglaise
 (1914-1999), homme d'affaires en automobile britannique
 (1920-2006), professeur anglais de grec classique 
 (1851-1906), joueur anglais de cricket

Toponyme

, communauté du Kentucky

Voir aussi
Opel Crossland, marque de voiture

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme